Сезон 2020/2021 — 75-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации. Регулярный сезон должен был начаться 21 октября 2020 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции в Северной Америке первоначально начало сезона было перенесено на 18 января 2021 года. Матч всех звёзд НБА должен был пройти 14 февраля 2021 года, в Индианаполисе, штат Индиана, на арене «Бэнкерс Лайф-филдхаус». Матчи регулярного чемпионата завершились в апреле 2021 года. Матчи плей-офф НБА стартовали в апреле 2021 года, финальная серия была проведена в июне 2021 года.

НБА и профсоюз игроков НБА вели переговоры о проведение сезона 2020/2021 и изменений в коллективное соглашение, которое утвердили 10 ноября 2020 года. Оригинально было запланировано , что предсезонные матчи пройдут с 11 по 19 декабря 2020 года, регулярный сезон будет состоять из 72 матчей и начнется 22 декабря 2020 года, матчи плей-офф начнутся 22 мая 2021 и пройдут до 22 июля 2021 года. Матч всех звёзд НБА в 2021 году состоится в Атланте, а Индианаполис получил право принимать звёздный уикенд в 2024 году.

Трансферы

Завершили карьеру 
 8 сентября 2020 года Марвин Уильямс объявил о завершении карьеры в НБА. Он провёл 15 сезонов в НБА в составе четырёх команд.
 14 сентября 2020 года Леандро Барбоза объявил о завершении карьеры в НБА. Он провёл 14 сезонов в НБА и стал чемпионом в 2015 году в составе «Голден Стэйт Уорриорз».
 24 октября 2020 года Кевин Серафин объявил о завершении карьеры в НБА. Он провёл 7 сезонов в НБА в составе трёх команд.
 16 ноября 2020 года Кори Брюэр объявил о завершении карьеры в НБА. Он провёл 12 лет в НБА в составе восьми команд, стал чемпионом в 2011 году в составе «Даллас Маверикс».
 18 ноября 2020 года Дорелл Райт объявил о завершении карьеры в НБА. Он выступал за четыре команды НБА в течение 11 лет.
 30 ноября 2020 года Эван Тёрнер объявил о завершении карьеры в НБА. Он выступал за шесть команд НБА в течение 10 лет.
 1 декабря 2020 года Эндрю Богут объявил о завершении карьеры в НБА. Он провёл 14 сезонов в НБА и стал чемпионом в 2015 году в составе «Голден Стэйт Уорриорз».
 4 февраля 2021 года Лукас Ногейра объявил о завершении карьеры в НБА. Он провёл 4 сезона в НБА в составе «Торонто Рэпторс».
 1 марта 2021 года Джоаким Ноа объявил о завершении карьеры в НБА. Он выступал за четыре команды НБА в течение 13 лет.
 15 апреля 2021 Ламаркус Олдридж объявил о завершении карьеры в НБА из-за проблем со здоровьем. Он выступал за три команды НБА в течение 15 лет.

Свободные агенты 
Начало переговоров со свободными агентами было запланировано на 18 октября 2020 года, однако позднее оно было перенесено. 9 ноября было объявлено, что переговоры со свободными агентами начнутся 20 ноября, а их подписание разрешено с 22 ноября.

Изменения на тренерских постах

Межсезонье 
 25 июля 2020 года Том Тибодо стал главным тренером «Нью-Йорк Никс», заменив исполняющего обязанности главного тренера Майка Миллера и Дэвида Физдейла, который был уволен 6 декабря 2019 года.
 14 августа 2020 года Джим Бойлен был уволен с поста главного тренера «Чикаго Буллс» после двух сезонов работы в команде.
 15 августа 2020 года Элвин Джентри был уволен с поста главного тренера «Нью-Орлеан Пеликанс» после пяти сезонов работы в команде.
 24 августа 2020 года Бретт Браун был уволен с поста главного тренера «Филадельфии-76» после семи сезонов работы в команде.
 26 августа 2020 года Нейт Макмиллан был уволен с поста главного тренера «Индианы Пэйсерс» после четырёх сезонов работы в команде.
 3 сентября 2020 года Стив Нэш стал главным тренером «Бруклин Нетс», заменив исполняющего обязанности главного тренера Жака Вона.
 8 сентября 2020 года «Оклахома-Сити Тандер» и главный тренер Билли Донован расторгли договор по взаимному согласию после пяти сезонов совместной работы.
 13 сентября 2020 года Майк Д’Антони проинформировал «Хьюстон Рокетс» о том, что не планирует возвращаться в клуб в новом сезоне. Он возглавлял команду на протяжении четырёх сезонов.
 22 сентября 2020 года Билли Донован был назначен главным тренером «Чикаго Буллс», заменив на этой должности Джима Бойлена, который был уволен 14 августа.
 28 сентября 2020 года «Лос-Анджелес Клипперс» и Док Риверс расторгли договор по взаимному согласию после семи сезонов совместной работы.
 3 октября 2020 года «Филадельфия-76» назначила Доа Риверса новым главным тренером команды вместо уволенного Бретта Брауна.
 15 октября 2020 года «Лос-Анджелес Клипперс» назначили Тайрона Лью новым главным тренером команды.
 20 октября 2020 года «Индиана Пэйсерс» назначила Нейта Бьоркгрена новым главным тренером команды.
 22 октября 2020 года Стэн Ван Ганди стал главным тренером «Нью-Орлеан Пеликанс».
 30 октября 2020 года Стивен Сайлас стал главным тренером «Хьюстон Рокетс».
 11 ноября 2020 года Марк Дэйгнолт был представлен в качестве нового главного тренера «Оклахома-Сити Тандер».

В сезоне 
 21 февраля 2021 года Райан Сондерс был уволен с поста главного тренера «Миннесота Тимбервулвз» после трёх сезонов работы в команде.
 22 февраля 2021 года «Миннесота Тимбервулвз» назначила Криса Финча новым главным тренером команды.
 1 марта 2021 года Ллойд Пирс был уволен с поста главного тренера «Атланты Хокс». Исполняющим обязанности главного тренера в оставшейся части сезона был назначен ассистент тренера «Хокс» и бывший тренер «Индианы Пэйсерс» Нейт Макмиллан.

Предсезонный период 
Из-за пандемии коронавирусной инфекции в Северной Америке, которая привела к переносу части предыдущего сезона на конец лета и начало осени, дата начала тренировочных лагерей перенесена на 10 ноября 2020 года. Предсезонные матчи были проведены с 11 по 19 декабря 2020 года. Каждая команда сыграла минимум 2 матча, максимум провела 4 игры.

Регулярный сезон 
Начало регулярного сезона 2020/21 также было отложено из-за пандемии COVID-19 и последующего позднего завершения предыдущего сезона 2019/20. Изначально НБА установила дату начала регулярного сезона на 1 декабря 2020 года. Однако комиссар НБА Адам Сильвер предложил отложить начало сезона на более поздний срок из-за медицинских указаний, действующих в каждом городе НБА и ограничивающих посещаемость болельщиков. Это объясняется тем, что Сильвер хочет облегчить финансовые проблемы, возникшие в Лиге в связи с пандемией, поскольку в завершающей части предыдущего сезона на трибунах отсутствовали болельщики, составляющие 40 % дохода НБА. НБА также рассматривала возможность составления расписания таким образом, чтобы команды имели меньше поездок с несколькими играми подряд в одних и тех же городах против одного и того же соперника. Исполнительный директор Национальной ассоциации баскетболистов Мишель Робертс также предположила, что сезон, возможно, в конечном итоге придётся начинать внутри пузыря, как было в завершающей части предыдущего сезона.

13 октября 2020 года НБА перенесла запланированную дату начала регулярного сезона с декабря 2020 года на 18 января 2021 года, День Мартина Лютера Кинга. Позже в октябре издание Sports Illustrated сообщило, что НБА намерена перенести эту дату на 22 декабря 2020 года. 5 ноября 2020 года Национальная ассоциация баскетболистов предварительно утвердила 72-матчевый регулярный сезон, который должен был начаться 22 декабря 2020 года. Лига намерена провести регулярный сезон с сокращённым расписанием, чтобы завершить сезон, как обычно, в июне, что позволит игрокам принять участие в летних Олимпийских играх 2020 года, которые также были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии COVID-19 в Японии.

17 ноября НБА объявила, что в регулярном сезоне каждая команда проведёт 72 матча в период с 22 декабря по 16 мая. Каждая команда проведёт по три игры против каждого соперника из своей конференции и по две игры против каждого соперника из другой конференции. Сезон включал в себя шестидневный перерыв на Матч всех звёзд с 5 по 10 марта. Хотя изначально проведение Матча всех звёзд считалось маловероятным, в феврале НБА объявила, что Матч всех звёзд НБА 2021 года состоится в Атланте 7 марта 2021 года. Расписание будет опубликовано в двух частях; первая половина была опубликована в начале декабря, а вторая половина будет опубликована во второй половине первого полугодия.

Положение команд

По дивизионам 

Восточная конференция

Западная конференция

По конференциям 

Примечания
 z — Команда получила преимущество домашней площадки на весь плей-офф
 c — Команда получила преимущество домашней площадки в плей-офф конференции
 y — Победитель дивизиона
 x — Команда обеспечила себе место в плей-офф
 pb — Команда обеспечила себе место в плей-ин
 o — Команда выбыла из борьбы за место в плей-офф
 * — Лидер дивизиона

Раунд плей-ин 
НБА проведет раунд плей-ин для команд, занявших 7-10-е места в каждой конференции с 18 по 21 мая. Команда, занявшая 7-е место, сыграет с командой, занявшей 8-е место, победитель займёт 7-е место. Команда, занявшая 9-е место, сыграет с командой, занявшей 10-е место, проигравшая команда завершит участие в турнире. Команда, проигравшая в матче между 7-8-м местом, затем сыграет с победителем матча между 9-10-м местом, победитель этой игры займёт 8-е место, а проигравший завершит участие в турнире.

Плей-ин Восточной конференции

Плей-ин Западной конференции

Плей-офф 

Плей-офф начнётся 22 мая и будет проходить в стандартном формате плей-офф из 16 команд, с четырьмя раундами до четырёх побед. Финальная серия начнётся не позднее 8 июля, а потенциальный 7-й матч будет сыгран не позднее 22 июля.

Статистика

Лидеры статистики среди игроков

Статистика в одном матче среди игроков

Лидеры статистики среди команд

Награды

Награды по итогам сезона 

 Самый ценный игрок финала: Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс)

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс)
 Ф Кавай Леонард (Лос-Анджелес Клипперс)
 Ц Никола Йокич (Денвер Наггетс)
 З Лука Дончич (Даллас Маверикс)
 З Стефен Карри (Голден Стэйт Уорриорз)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Джулиус Рэндл (Нью-Йорк Никс)
 Ф Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс)
 Ц Джоэл Эмбиид (Филадельфия Севенти Сиксерс)
 З Дамиан Лиллард (Портленд Трэйл Блэйзерс)
 З Крис Пол (Финикс Санз)

 Третья сборная всех звёзд:
 Ф Джимми Батлер (Майами Хит)
 Ф Пол Джордж(Лос-Анджелес Клипперс)
 Ц Руди Гобер (Юта Джаз)
 З Брэдли Бил (Вашингтон Уизардс)
 З Кайри Ирвинг (Бруклин Нетс)

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Дрэймонд Грин (Голден Стэйт Уорриорз)
 Ф Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс)
 Ц Руди Гобер (Юта Джаз)
 З Бен Симмонс (Филадельфия Севенти Сиксерс)
 З Джру Холидей (Милуоки Бакс)

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Кавай Леонард (Лос-Анджелес Клипперс)
 Ф Эдрис Адебайо (Майами Хит)
 Ц Джоэл Эмбиид (Филадельфия Севенти Сиксерс)
 З Джимми Батлер (Майами Хит)
 З Матисс Тайбулл (Филадельфия Севенти Сиксерс)

 Первая сборная новичков:
 З Ламело Болл (Шарлотт Хорнетс)
 З Энтони Эдвардс (Миннесота Тимбервулвз)
 З Тайриз Халибертон (Сакраменто Кингз)
 Ф Саддик Бей (Детройт Пистонс)
 Ф Джейшон Тэйт (Хьюстон Рокетс)

 Вторая сборная новичков:
 З Иммануэл Куикли (Нью-Йорк Никс)
 З Десмонд Бэйн (Мемфис Гриззлис)
 Ф/Ц Айзея Стюарт (Детройт Пистонс)
 Ф Айзек Окоро (Кливленд Кавальерс)
 Ф Патрик Уильямс (Чикаго Буллз)

Игроки недели 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игровой недели регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Игроки месяца 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Новички месяца 
Ниже представлены лучшие новички по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Тренеры месяца 
Ниже представлены лучшие тренеры по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Формы команд 
21 июля 2020 года НБА и Nike объявили, что форма «Statement Edition» перейдёт на бренд Air Jordan.

Арены 
 22 октября 2020 года домашняя арена «Денвер Наггетс», «Пепси-центр», изменила название на «Болл-арена».
 Домашняя арена «Финикс Санз», ранее известная как «Токинг Стик Ризот-арена», была переименована в «Финик Санз-арена» после того, как срок действия соглашения о наименовании истёк 6 ноября 2020 года.

Временный переезд «Торонто Рэпторс» в Тампу 
По мере того как начали формироваться планы НБА на сезон 2020/21, «Торонто Рэпторс» было отказано в разрешении играть домашние матчи в Торонто, поскольку канадское федеральное правительство постановило, что постоянные трансграничные поездки «Рэпторс» и их соперников будут представлять большой риск для здоровья из-за разного уровня заболеваемости COVID-19 в США и Канаде. Похожая ситуация произошла с бейсбольной командой Главной лиги «Торонто Блю Джейс», которая была вынуждена проводить свои домашние матчи в 2020 году в Буффало.

Изучив несколько городов США, 20 ноября 2020 года «Рэпторс» объявили, что начнут сезон, проводя свои домашние матчи на «Амали-арене» в Тампе, штат Флорида.

Медиа 
Это будет пятый год действующих девятилетних контрактов с ABC, ESPN, TNT и NBA TV.

Важнейшие события 
 27 декабря 2020 года «Даллас Маверикс» стал первой командой в истории НБА, которая вела 50 очков в счёте по окончании первой половины матча. В гостевой игре против «Лос-Анджелес Клипперс» перед началом третей четверти «Даллас» набрал 77 очков, а его соперник − 27.
 30 декабря 2020 года Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который набирал как минимум 10 очков в 1000 играх регулярного сезона подряд.
 1 января 2021 года Кармело Энтони в матче против «Голден Стэйт Уорриорз» набрал 18 очков. Он стал 14-м в списке лучших снайперов с 26499 очками за карьеру. Кармело подвинул в списке Тима Данкана.
 3 января 2021 года Стефен Карри в поединке против «Портленд Трэйл Блэйзерс» впервые в своей карьере набрал 62 очка в одном матче регулярного сезона НБА.
 9 января 2021 года Ламело Болл в матче против «Атланта Хокс» стал самым молодым игроком в истории НБА, который сделал трипл-дабл. В день игры ему было 19 лет и 177 дней. Игрок набрал 22 очка, сделал 12 подборов и отдал 11 передач.
 2 февраля 2021 года Фред Ванвлит в поединке против «Орландо Мэджик» стал первым незадрафтованным игроком в истории НБА, который набрал 54 очка в матче и забил 11 трёхочковых броска.
 4 февраля 2021 года по окончании матча против «Денвер Наггетс» на счету Леброна Джеймса было 12682 забитых броска с игры за карьеру. Он стал третьим в списке игроков НБА по количеству попаданий с игры. Джеймс сместил в списке на 4-е место Уилта Чемберлена. Больше Леброна забили бросков с игры Карим Абдул-Джаббар и Карл Мэлоун, на счету которых соответственно 15837 и 13528 попаданий с игры.
 9 февраля 2021 года Кармело Энтони в матче против «Орландо Мэджик» набрал 23 очка. Он стал 12-м в списке лучших снайперов с 26711 очками за карьеру. Кармело подвинул в списке Оскара Робертсона.
 18 февраля 2021 года Леброн Джеймс в матче против «Бруклин Нетс» стал третьим и самым молодым игроком в истории НБА, который набрал 35000 очков.
 20 февраля 2021 года Крис Пол во встречи против «Мемфис Гриззлис» отдал 6 передач. Он стал 6-м списке плеймейкеров НБА с 9891 передачами за карьеру. Крис подвинул в списке Оскара Робертсона.
 3 марта 2021 года Ти Джей Макконнелл в поединке против «Кливленд Кавальерс» стал первым игроком в истории НБА, который сделал 9 перехватов в первой половине матча. Игрок оформил трипл-дабл из 16 очков, 13 передач и 10 перехватов. Ти Джей стал первым игроком в истории «Индиана Пэйсерс», который сделал 10 перехватов.
 13 марта 2021 года Кармело Энтони в матче против «Миннесота Тимбервулвз» набрал 26 очка. Он стал 11-м в списке лучших снайперов с 26955 очками за карьеру. Кармело подвинул в списке Хакима Оладжьювона.
 13 марта 2021 года был установлен очередной рекорд НБА. Впервые в истории лиги в один игровой день пять баскетболистов сделали трипл-дабл.
 17 марта 2021 года впервые в истории НБА в один игровой день шесть баскетболистов сделали трипл-дабл.
 18 марта 2021 года Леброн Джеймс провёл 1305-й матч в НБА и поднялся на 20-е место по этому показателю.
 18 марта 2021 года первый номер драфта НБА 2020 Энтони Эдвардс стал третьим самым молодым игроком в истории, набравшим 40+ очков в одном матче.
 21 марта 2021 года Крис Пол в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» отдал 13 передач. Он стал 6-м игроком в истории НБА, который отдал 10000 передачами за карьеру.
 21 марта 2021 года «Хьюстон Рокетс» установил клубный антирекорд. В этот день «Хьюстон» проиграл 20-й матч подряд. На следующий день клуб из Техаса выиграл у «Торонто Рэпторс» и прервал серию матчей без побед, которая составляла 20 игр.
 27 марта 2021 года Грегг Попович стал третьим тренером в истории НБА, который выиграл 1300 матчей.
 19 апреля 2021 года Крис Пол в поединке против «Милуоки Бакс» отдал 13 передач. Он стал 5-м игроком в списке плеймейкеров НБА с 10145 передачами за карьеру. Крис подвинул в списке Мэджика Джонсона.
 3 мая 2021 года Кармело Энтони в матче против «Атланта Хокс» набрал 14 очка. Он стал 10-м в списке лучших снайперов с 27318 очками за карьеру. Кармело подвинул в списке Элвина Хейза.
 8 мая 2021 года Расселл Уэстбрук в поединке против «Индиана Пэйсерс» сделал 181 трипл-дабл в карьере и сравнялся по количеству трипл-даблов с Оскаром Робертсоном. Робертсон и Уэстбрук разделяют первое место в списке игроков по количеству трипл-даблов.
 10 мая 2021 года Расселл Уэстбрук в матче против «Атланта Хокс» сделал 182 трипл-дабл в карьере и стал первым в списке игроков по количеству трипл-даблов. Оскар Робертсон, который занимает второе место в списке, оформил 181 трипл-дабл за карьеру.
 10 мая 2021 года «Хьюстон Рокетс» стал первой командой в истории лиги, за которую сыграли 29 баскетболистов в одном сезоне НБА.

Примечания

Ссылки 
 

НБА по сезонам
НБА в сезоне 2020/2021